Бардальюр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 27,57 км². Население — 327 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы